«Скрытые настроения» — название данное фильму в кинопрокате СССР (в оригинале — «Ночная река», : ёру но кава) — фильм-драма режиссёра Кодзабуро Ёсимуры, вышедший на экраны в 1956 году. Экранизация романа «Ночная река» Хисао Савано.

Сюжет 
Кива — художница. Она придумывает узоры для тканей. Познакомившись с профессором университета Такэмурой, Кива полюбила его. Большое чувство к Киве возникает и у Такэмуры. Случайно девушка узнаёт, что профессор женат, а жена его тяжело больна. Вскоре жена Такэмуры умирает и тот предлагает Киве выйти за него замуж. Однако мысль, что любимый ею человек с нетерпением дожидался смерти своей жены, заставляет Киву отказаться от брака, о котором вначале она и сама мечтала.

В ролях 
 Фудзико Ямамото — Кива Фунаки
 Кэн Уэхара — профессор Юкио Такэмура
 Кэйдзо Кавасаки — Окамото
 Эйтаро Одзава — Омия 
 Митико Аи — Сэцуко 
 Кадзуко Итикава — Ацуко, дочь Такэмуры
 Митико Оно — Миё, дочь Кивы
 Сюндзи Нацумэ — Сэйкити, муж Миё
 Ёити Фунаки — Хаясака, ассистент Такэмуры в университете
 Хикару Хоси — Сакурая
 Эйдзиро Тоно — Ёсидзиро Фунаки

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 12 сентября 1956 года.
  — с июля 1959 года фильм демонстрировался в советском кинопрокате.

Комментарии

Примечания 

Фильмы-драмы Японии
Фильмы Японии 1956 года
Фильмы кинокомпании «Дайэй»
Экранизации романов Японии
Фильмы Кодзабуро Ёсимуры